Wyścig na 100 m stylem klasycznym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 1:08.49 (minimum A) oraz 1:10.89 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Leisel Jones.

Rywalizacja rozpoczęła się 29 lipca o 10:43 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 19:50. Finał konkurencji odbył się dzień później o 20:15.

Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Litwinka Rūta Meilutytė.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 2

Półfinał swim-off

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

100 m stylem klasycznym kobiet